61 rok naszej ery
 61 rok przed naszą erą
 61 – liczba naturalna
 (61) Danaë – planetoida z grupy pasa głównego planetoid